Kölblin oder Koelblin ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Kolbe.

Namensträger 
 Arno Kölblin (1911–1998), deutscher Boxer
 Hermann Koelblin (1873–1943), deutscher Jurist, Verleger und Politiker
 Janika Kölblin (* 1996), deutsche Ruderin 

Familienname
Deutscher Personenname